Чемпіонат Європи з футболу 2004
UEFA Euro 2004 (комп'ютерна гра)